El Campionat d'Europa de natació de 1974 va ser la tretzena edició del Campionat d'Europa de natació. La competició es va disputar entre el 18 i el 25 d'agost de 1974 a Viena, Àustria. Per primera vegada es van disputar proves de natació sincronitzada.

Medaller

Resultats

Salts 
 Proves masculines

 Proves femenines

Natació 
 Proves masculines

 Proves femenines

Natació sincronitzada

Waterpolo

Referències 
 
 

1974
Competicions esportives del 1974
Competicions esportives a Àustria
Esport a Viena